« Harpie » est un nom vernaculaire ambigu désignant plusieurs rapaces diurnes de l'ordre des Accipitriformes.

Liste des espèces 
D'après les noms normalisés du CINFO :
 Harpie féroce – Harpia harpyja
 Harpie huppée – Morphnus guianensis
Harpie de Nouvelle-Guinée - Harpyopsis novaeguineae

Nom d'oiseau ambigu